Ślusarnia – oddział produkcyjny lub pomocniczy zakładu przemysłowego, w którym wykonywane są prace ślusarskie.

Zobacz też 
 ślusarz

Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych
Ślusarstwo